Iraklia – grecka wyspa na  Morzu Egejskim, w archipelagu Cyklady.
 Iraklia – gmina w Grecji, w administracji zdecentralizowanej Macedonia-Tracja, w regionie Macedonia Środkowa, w jednostce regionalnej Seres.